

Patronyme 

 Alain Cerrato (1950-), footballeur français
 Dario Cerrato (1951-), ancien pilote de rallye italien

Lieux 
Cerrato est aussi un nom de lieu. Les villes qui suivent sont toutes des communes espagnoles de la province de Palencia, en Espagne :

 Alba de Cerrato
 Cobos de Cerrato
 Cubillas de Cerrato
 Espinosa de Cerrato
 Hontoria de Cerrato
 Hornillos de Cerrato
 Hérmedes de Cerrato

Autres 
 L'église Saint-Jean-Baptiste de Baños de Cerrato
 La Kia Cerato, compacte produite par le constructeur sud-coréen Kia Motors